

Населені пункти та їхні частини

 Ялувка — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ялувка — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ялувка — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ялувка — село в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ялувка — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ялувка — осада в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства

Примітки